

Cinema 
 The Reunion – film del 1916 diretto da William Parker
 The Reunion – film del 2011 diretto da Michael Pavone
 The Reunion – film del 2013 diretto da Anna Odell
 The Reunion – film del 2022 diretto da Phil Harding

Musica 
 The Reunion – album di Capone-N-Noreaga del 2000

Sport 
 The Reunion – il più importante evento italiano dedicato alle motociclette classiche e cafe racer che si tiene all'Autodromo di Monza